Sundridge – miejscowość w Ontario (Kanada)
 Sundridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Sundridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn